Južnoafrička Republika podjeljena je na devet provincija, svaka provincija podjeljena je na nekoliko distrikta. Uoči općih izbora 1994. godine bivša Južnoafrička Republika poznata i kao Bantustans bila je podjeljena na četiri provincije koje se podjeljene na devet novih. Dvanaesti, trinaesti i šesnaesti amandman na ustav promijenio je granice sedam provincija.

Provincije

¹ Otočje Princa Edwarda je teritorij Južnoafričke Republike u subantartičkom dijelu Indijskog oceana, nije uključen u statistiku

² Pietermaritzburg i Ulundi su zajednički glavni gradovi od 1994 - 2004.

Izvori